Petke ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Petke (* 1976), US-amerikanischer Fußballspieler
 Sven Petke (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Petke (* 1941), deutscher Historiker und Diplomatiker

Siehe auch:
 Pettke
 Betke